Personen:
 Alan Bridges - regisseur
 Alicia Bridges - zangeres
 Beau Bridges - Amerikaans acteur
 Brooke Marie Bridges - Amerikaans actrice
 Ludacris - Amerikaans dj, rapper en acteur. Pseudoniem van Christopher Brian Bridges
 Leon Russell - Amerikaans zanger, gitarist, pianist en liedjesschrijver. Pseudoniem van Claude Russell Bridges
 Dorothy Bridges - Amerikaans actrice en schrijfster
 Jeff Bridges - Amerikaans acteur
 John Bridges - programmeur, ontwikkelaar van PC Paint
 Jordan Bridges - Amerikaans actrice
 Lloyd Bridges - Amerikaans acteur
 Penny Bae Bridges - Actrice
 Robert Bridges - Engels dichter, toneel- en prozaschrijver
 Steve Bridges - Amerikaans komiek, imitator en acteur
 Thomas Bridges - zendeling en samensteller van een woordenboek van de Yahgantaal
 Todd Bridges - Acteur

Plaatsnamen met:
 Twin Bridges (Missouri) - plaats in Missouri
 Twin Bridges (Montana) - plaats in Montana
 Three Bridges - plaats in Engeland
 The City of Bridges - bijnaam van Saskantoon

Muziek:
 Bridges (ESSEXX) - album van ESSEXX (projectnaam van Sara Noxx en Sven Wolfs)
 Bridges (Kensington) - nummer van Kensington
 Bridges to Babylon - album van de Rolling Stones
 Bridges To Babylon tour '97/'98 - dvd van de Rolling Stones
 Burning Bridges (Arch Enemy) - album van Arch Enemy

Overig:
 Bridges (restaurant)
 Nash Bridges - Amerikaanse televisieserie
 Natural Bridges National Monument - Natuurmonument in Utah
 Pearn & Bridges - samenwerkingsverband van de Engelse dj's Jon Pearn en Nick Bridges.
 Station Three Bridges - Station van Three Bridges
 The Bridges of Madison County - Amerikaanse film uit 1995, met Meryl Streep en Clint Eastwood